2 miejscowości w Polsce: 
 Waliszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno 
 Waliszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny

Zobacz też: Stary Waliszew, Waliszew Dworski